Název Bukový potok má více vodních toků:

 Bukový potok (přítok Cirochy) – pravostranný přítok Cirochy na Slovensku v okrese Snina
 Bukový potok (přítok Černého potoka) – levostranný přítok Černého potoka v okrese Bruntál
 Bukový potok (přítok Černé vody) – levostranný přítok Černé vody v okrese Karlovy Vary
 Bukový potok (přítok Horského potoka) – levostranný přítok Horského potoka v okrese Český Krumlov
 Bukový potok (přítok Vláry) – pravostranný přítok Vláry v okrese Zlín
 Bukový potok (přítok Zábrany) – levostranný přítok Zábrany v okrese Prostějov